Дово́ленский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — село Довольное.

География 
Район расположен в южной части Новосибирской области. Граничит с Краснозёрским, Здвинским, Каргатским, Кочковским и Убинским районами области. Территория района по данным на 2008 год — 442,2  тыс. га, в том числе сельхозугодья — 336,6 тыс. га (76 % всей площади).

История 
В 1925 на территории нынешнего Доволенского района был образован Индерский район с центром в с. Индерь в составе Новосибирского округа Сибирского края, с 1930 в составе Западно-Сибирского края. В 1930 райцентр был перенесен из с. Индерь в с. Довольное, а район был переименован в Доволенский. В 1937 район был включен во вновь образованную Новосибирскую область.

Достопримечательности

Природные богатства 

 Источник минеральной воды-аналога воде«Ессентуки №17» на территории санатория "Доволенский";
 Доволенский район входит в тройку наиболее привлекательных районов Барабинской зоны Новосибирской области по многообразию животных и птиц (особенно водоплавающих), на которые разрешена любительская охота.
 Доволенский биологический заказник;
 Памятник природы областного значения «Индерский рям»; 
 Памятник природы областного значения «Покровская лесостепь»;
 Памятник природы областного значения «Старогорносталевское займище»;
 Памятник природы областного значения «Урочище Золотая нива»;
 Санаторно-курортная зона озера «Доволенское»;
 Пресное озеро Доволенское (4 км от районного центра);
 Пресное озеро Островное с биологически активной грязью (60 км от районного центра);

Санаторно-курортная инфраструктура 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда»;
 Детский оздоровительный лагерь «Лесная республика;
 Физкультурно-оздоровительный клуб «Снежинка».
 Санаторий «Доволенский»;

Историко-культурное наследия 

 Доволенский историко-краеведческий музей;
 Братские могилы партизан Гражданской войны, павших в борьбе с колчаковцами (охраняются государством по решению Новосибирского облисполкома 22.11.1960 №868);
 Центральный парк Победы;
 Аллея воинской Славы (посвященная 90-летию пограничных войск);
 Памятный камень жителям района - ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции;
 Храм во имя преподобного Сергия Радонежского (возводится в парке Победы, на месте старой церкви, уничтоженной в конце 1930-х гг.);
 Братская могила священнослужителей, казненных в 1920-е годы (городской парк Победы).

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 13 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Доволенском районе 27 населённых пунктов.

Выдающиеся жители 
 Яков Тихонович Новиченко (1914—1994) — младший лейтенант, Герой Труда (КНДР). В 1946 году на митинге в Пхеньяне в честь годовщины Движения 1 марта спас Ким Ир Сена от взрыва гранаты, брошенной из толпы, накрыв её своим телом. Жизнь Новиченко спасла толстая книга под шинелью. В результате ранения он потерял правую руку. На митинге с участием посла КНДР в России Ким Ён Джэ в канун столетнего юбилея ветерана на его доме в селе Травное установлена мемориальная доска.
Кондратенко Василий Петрович — герой Социалистического труда, комбайнёр совхоза "Центральный" Доволенского района;

Полные кавалеры ордена Славы:

 Митрохин Николай Иванович;
 Антонов Иван Лаврентьевич.

Герои Советского Союза:

 Бабаев Николай Архипович;
 Солодов Афанасий Владимирович;

Информация о ветеранах-участниках Великой Отечественной войны расположена на сайте движения "Бессмертный полк"

Примечания

Ссылки 
 Доволенский район на сайте администрации Новосибирской области
 Официальный сайт района
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области